Es gibt zwei Kölner Drehbrücken:
Drehbrücke im Rheinauhafen
Drehbrücke im Deutzer Hafen